Alekowo (bułg. Алеково) – wieś w północno-wschodniej Bułgarii, w obwodzie Silistra, w gminie Ałfatar. Według danych Narodowego Instytutu Statystycznego, 31 grudnia 2011 roku wieś liczyła 474 mieszkańców. Sobór odbywa się corocznie 2 czerwca.

Demografia

Infrastruktura społeczna 
W Alekowie funkcjonuje szkoła podstawowa, przedszkole, dom kultury oraz klub emerytów.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Przewodnik po Bułgarii, wieś Alekowo 

Wsie w obwodzie Silistra